Martín Ligüera (1980) – calciatore uruguaiano
 Norberto Liguera (1912 – ...) – calciatore uruguaiano